Alford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Alford, Aberdeenshire, ort i Skottland, 
 Alford, Lincolnshire, ort i England, 
 Alford, Somerset, ort i England,

USA 

 Alford, Florida, ort, Jackson County, 
 Alford, Massachusetts, ort, Massachusetts, Berkshire County,

Se även 
 Mount Alford